Sint-Gummaruskapel (Emblem)
Sint-Gummaruskapel (Herenthout)

Gummaruskapel